La Gamma Ethniki 2017-2018 è la 43ª edizione del terzo campionato greco di calcio.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 5

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 6

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 7

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 8

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Play-off

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesse alla Football League 2018-2019

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesse alla Football League 2018-2019

Note

Voci correlate
 Super League 2017-2018
 Football League 2017-2018
 Kypello Ellados 2017-2018

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2017
Calcio nel 2018